South Park, animációs vígjátéksorozat
 South Park – Nagyobb, hosszabb és vágatlan, a sorozathoz kapcsolódó animációs filmvígjáték
 South Park, Monmouth, Illinois
 South Park, Houston, Texas
 South Park, San Diego, Kalifornia